Джессика Боуман (; род. 26 ноября 1980, Уолнат-Крик, Калифорния, США) — американская актриса, лауреат премии «Young Artist Award» (1996).

Фильмография

Ссылки 
 

Дети-актёры США